Boiling Point steht für:

 Boiling Point (1990), japanischer Film aus dem Jahr 1990
 Boiling Point (2021), Thriller von Philip Barantini aus dem Jahr 2021
 Boiling Point (Album), Jazzalbum des Gordon Grdina Nomad Trio (2022)
 Boiling Point – Die Bombe tickt, einen US-amerikanisch-franAlbumzösisch-japanischen Film aus dem Jahr 1993
 Boiling Point: Road to Hell, ein Computerspiel